Lake Windermere ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Windermere (Illinois), 
 Lake Windermere (North Carolina)
 Lake Windermere (Tennessee)

in Australien:
 Lake Windermere (Jervis Bay Territory)
 Lake Windermere (Tasmanien)

in Neuseeland:
 Ōkāritoiti / Lake Windermere, See im Westland District der Region West Coast

Siehe auch:
 Windermere Lake